Hühner steht für:

 in der Landwirtschaft Haushühner (Gallus gallus domesticus) als Gruppe des Geflügels, siehe Haushuhn
 zoologisch allgemein die Ordnung Galliformes, die Hühnervögel

Hühner ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Hühner (1886–1966), deutscher Offizier, Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg